Gasimov Mehrali Suleyman oglu (Baku, 1993. október 30. –) Ukrajna tiszteletbeli konzulja az Azerbajdzsán Köztársaságban.

Élet 
Mehrali Gasimov 1993. október 30-án született Bakuban. 2009-2013-ban a Tarasz Sevcsenko Kijevi Nemzeti Egyetem Tarasz Nemzetközi Kapcsolatok Karán szerzett nemzetközi kapcsolatok szakon bachelor fokozatot, 2013-2015-ben ugyanezen a karon szerzett mesterdiplomát.  A 2009–2013-ban Ukrajnában működő SOCAR Energy (értékesítési osztály), 2013–2015-ben az SAP Azerbaijan (értékesítési vezető), 2015–2020-ban a DeGolyer & MacNaughton Corp. USA (igazgatóhelyettes) vállalatnál dolgozott.  2020 óta Ukrajna Külügyminisztériumában dolgozik (Ukrajna tiszteletbeli konzulja Azerbajdzsánban). Különleges szerepet játszik számos stratégiai, gazdasági és kereskedelmi projekt megvalósításában Ukrajna és Azerbajdzsán között.

Az azerbajdzsáni Ukrán Központ alapítója.

Díjak 
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök utasítása szerint Gasimov Mehrali Suleyman oglu III. fokozatú „Az érdemekért” kitüntetésben részesült.

Hivatkozások

További információk 
 Ukrán tiszteletbeli konzulátus, Shamakhi, Azerbajdzsán
 Megnyílt Ukrajna első tiszteletbeli konzulátusa Azerbajdzsánban
 Ukrajna megnyitja első tiszteletbeli konzulátusát Azerbajdzsánban

Ukrán diplomaták
1993-ban született személyek
Bakuiak
Élő személyek